Distrito industrial

Localidades

Distrito Industrial (Campina Grande)
Distrito Industrial (Campinas)
Distrito Industrial (Conselheiro Lafaiete)
Distrito Industrial (João Pessoa)
Distrito Industrial (Manaus)
Distrito Industrial (Marabá)
Distrito Industrial (Maracanaú)
Distrito Industrial (Patos)
Distrito Industrial (Santa Maria)
Distrito Industrial (Santana do Paraíso)
Distrito Industrial (São José)
Distrito Industrial (São José do Rio Preto)
Distrito Industrial (Uberlândia)

Desambiguações de topônimos